Das Dry Blackthorn Cider Masters 1989, kurz Blackthorn Masters, war ein von der British Darts Organisation (BDO) organisiertes Dartsturnier, das am 22. März 1989 zum letzten Mal stattfand und in der Queen Elizabeth Hall in Oldham (Lancashire) ausgetragen wurde.

Turnierplan

Weblinks 
 Dry Blackthorn Cider Masters 1989. In: mastercaller.com, abgerufen am 22. Mai 2021.

1989
Dartveranstaltung 1989